Urraca est un prénom féminin espagnol (parfois francisé sous la forme Urraque), et urraca est le nom commun en espagnol de la pie. Ce dernier a été rapproché du latin furax : « enclin au vol ».

Homonymie

Personnages 
 Urraca (v. 815-v. 855), première épouse de García  de Navarre, peut-être fille de Ramire  d'Oviedo et de son épouse également nommée Urraca
 Urraca d'Aragon (morte avant 900), fille d'Aznar II Galíndez, première épouse de Sanche  de Navarre
 Urraca de Pampelune née Urraca Sánchez (?-956), fille de Sanche Ier de Pampelune et de Toda de Navarre, épouse de Ramire II de León
 Urraca de Tolède, nièce de Lubb ibn Muhammad des Banu Qasi, elle épousa vers 917 le roi Fruela II des Asturies et du León 
 Urraca de Castille (?-1007), fille de Ferdinand de Castille, elle épouse en 941 le roi Ordoño III de León, veuve elle épouse en 958 le roi Ordoño IV de León, veuve elle épouse en 962 le roi Sanche II de Navarre, veuve elle entre au couvent
 Urraca de Navarre (?-1041), fille de García II de Navarre, elle épouse en 960 le comte Ferdinand de Castille, veuve elle épouse en 972 Guillaume de Gascogne
 , fille de García III de Navarre, dit le Trembleur, elle épouse en 1023 Alphonse V de León
 Urraca de Zamora appelée Doña Urraca (1033-1101) fille de Ferdinand  de Castille le Grand, roi de León et de Castille
 Urraca  (-), reine de León et de Castille (1109 - 1126)
 Urraca de Castille (?-1189), fille naturelle d'Alphonse VII de Castille, elle épouse en 1144 le roi García V de Navarre, elle est la mère d'Urraca de Navarre qui épousa García de Najera
 Urraca de Castille (1185-1220), comtesse de Gascogne
 Éléonore Urraca de Castille (1374-1435), fille de l'infant de Castille et comte d'Alburquerque Sancho, elle épouse en 1393 le roi Ferdinand  d'Aragon.

Patronymes 
 María Rosa Urraca Pastor (1900-1984), personnalité politique espagnole
 Philippe Urraca (né en 1956), chef pâtissier français
 Pierre Urraca de la Sainte Trinité (1583-1657), vénérable catholique espagnol.

Personnages de fiction 
 Princesse Urraca personnage joué par Geneviève Page dans le film El Cid réalisé par Anthony Mann, sorti en 1961
 Doña Urraca personnage d'une série de BD dessinée par Miguel Bernet puis par son fils Jordi Bernet.

Voir aussi 
 Urracas, l'île la plus au nord des îles Mariannes du Nord.